

Geografie van de Verenigde Staten 
 Sweetwater (Florida)
 Sweetwater (Tennessee)
 Sweetwater (Texas)
 Sweetwater (rivier), een rivier in Wyoming

Films 
  Sweetwater (1983)
  Sweetwater (1988)
  Sweetwater (1999),  Amerikaanse televisiefilm over de Amerikaanse band Sweetwater
  Sweetwater (2005)
  Sweetwater (2011), Amerikaanse film uit 2011 van Martin Guigui
  Sweetwater (2013), een Amerikaanse western met Januari Jones

Overig 
 Sweetwater (band), Amerikaanse rockband uit de jaren zestig